Чемпионат мира по футболу (до 20 лет) 2023 года () должен стать 23-м розыгрышем чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд. После отмены чемпионата мира 2021 года, который должен был пройти в Индонезии, в связи с пандемией COVID-19, ФИФА подтвердила, что следующий розыгрыш турнира пройдёт в Индонезии в 2023 году.

Участники 
Действующий чемпион — сборная Украины не сможет отстоять свой титул, так как команда не прошла отборочный турнир на молодёжный чемпионат Европы. Это уже седьмой подряд случай, когда действующий обладатель титула не сможет участвовать в следующем турнире.

Финальный турнир

Жеребьёвка и посев команд 
Жеребьёвка группового этапа была проведена 31 марта 2023 года в художественном центре «Таман Верди Будайя» в Денпасаре.
 
24 команды, принимающие участие в турнире, будут разделены на четыре корзины: Индонезия автоматически была определена в Группу А, в то время как остальные команды были рассеяны по корзинам относительно результатов команд на последних пяти чемпионатах мира.
 
По основному принципу команды из одной конфедерации не могут играть друг с другом в одной группе. По политическим мотивам Израиль не может сыграть в одной группе с Индонезией и Ираком.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
2023 год в футболе
футбол